Émile Ollivier peut désigner :
 Émile Ollivier (1800-1880), graveur français ;
 Émile Ollivier (1825-1913), homme politique français ;
 Émile Ollivier (1940-2002), écrivain haïtien ;
 Prix Émile-Ollivier, nommé en l'honneur de l'écrivain ci-dessus.